Seznam polkov z zaporedno številko 31.

Seznam 
 Pehotni
 31. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 31. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 31. pehotni polk (ZDA)
 31. pehotni polk (Wehrmacht)
 31. strelski polk (ZSSR)
 31. grenadirski polk (Wehrmacht)
 31. Reiter polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 31. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 31. tankovski polk (ZSSR)
 31. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 31. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 31. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 31. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 31. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi